Stati Uniti d'America
Fertile – città della Contea di Worth, Iowa
Fertile – città della Contea di Polk, Minnesota	Fertile	Fertile

Fisica

Materiale fertile – nuclide che, a seguito dell'assorbimento di un neutrone, si trasmuta in un isotopo Fissile.

Pagine correlate 
Fertilità